Akbarpur (Ambedkar Nagar), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Akbarpur (Kanpur Dehat), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh